Cape Angela () je skalnatý mys v guvernorátu Bizerta v Tunisku, jehož špice nazývaná Ras Ben Sakka je považována od roku 2014 za nejsevernější bod pevninské Afriky, když překonal Cap Blanc, ležící rovněž v Tunisku.

Leží zhruba patnáct kilometrů od Bizerty, nejsevernějšího afrického města, a 22 kilometrů od jezera Ichkeul.

Reference

Externí odkazy 
 

Mysy v Tunisku
Pobřeží Středozemního moře